Kreier steht für:

 Kreier, ein schlittenartiges Gefährt aus Holz das im Wattenmeer Verwendung findet

Kreier ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Kreier (* 1983), deutscher Musiker, Autor und Journalist
 Stefan Kreier (* 1956), Schweizer Objektkünstler, Performer und Maler